La saison 2007-2008 du Championnat de Hongrie de football est la  du championnat de première division en Hongrie. Les seize meilleurs clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique, où ils s'affrontent deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. À l'issue du championnat, les 2 derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de II. Osztályú Bajnokság, la deuxième division hongroise.

C'est le club du MTK Hungaria FC qui remporte le championnat cette saison, après avoir terminé en tête du classement final, avec deux points d'avance sur le double tenant du titre, le Debrecen VSC et huit sur le Győri ETO FC. C'est le  de champion de Hongrie de l'histoire du club.

Les 16 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}
 Le club du FC Sopron abandonne la compétition à la suite du retrait de son sponsor, tous ses points sont annulés et les matchs lui restant à jouer sont déclarés perdus sur tapis vert 3-0.

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Hongrie de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat de Hongrie de football
Championnat Hongrie Football 2007-2008
Championnat Hongrie Football 2007-2008
Hongrie